Lambeaux ist der Name folgender Personen:
 Jef Lambeaux (1852–1908), belgischer Bildhauer

Lambeaux steht für:
 Lambeaux (Roman), französischer Roman von Charles Juliet
 (13238) Lambeaux, Asteroid des Hauptgürtels